Moser může být:

 Moser – karlovarské sklárny a značka českého skla

muži – příjmení
 Bedřich Moser (1821–1864) – český humorista a redaktor satirických časopisů
 Edvard Moser (* 1962) – norský neurovědec a psycholog
 Ferdinand Moser (politik) (1827–1901) – rakouský duchovní a politik, poslanec Říšské rady
 Francesco Moser (* 1951) – italský cyklista 
 Frank Moser (* 1976) – německý profesionální tenista
 Jürgen Moser (1928–1999) – německý matematik
 Koloman Moser (1868–1918) – rakouský designér a malíř
 Ludwig Moser (1833 (1916) – podnikatel a zakladatel sklárny Moser
 Lukas Moser (kolem 1390 – po 1434) – německý malíř pozdní gotiky
 Markus Moser (* 1969) – rakouský skibobista, třicetisedminásobný mistr světa
 Otto von Moser (1860–1931) – německý historik a důstojník
 Viktor Roman Moser (1864–1939) – český hudební skladatel a pedagog

ženy – příjmení
 Annemarie Moserová-Pröllová (* 1953) – rakouská lyžařka
 Božena Moserová (1926-2016 nebo 2017) – česká lyžařka a lékařka
 Constanze Moserová-Scandolová (* 1965) – německá rychlobruslařka
 Jaroslava Moserová (1930–2006) – česká lékařka, překladatelka, diplomatka a politička
 Lida Moser (1920–2014) – americká fotografka a spisovatelka
 Margaret Moser (1954–2017) – americká novinářka
 May-Britt Moserová (* 1963) – norská neurovědkyně a psycholožka

jiný význam
 Hřib Moserův
 Richard Moser – filmová postava z televizního seriálu Komisař Rex